Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1992/1993 годо́в — 4-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

По итогам прошлого сезона в Лигу Литвы из I лиги вышла Миния, Таурас покинул элитный дивизион. Была воссоздана в Лиге Литвы команда «Гележинис Вилкас», которая представляла Вооружённые силы Литвы. В турнире стартовали 14 клубов.

Турнир проходил по новой системе. По результатам первого круга команды разделились на 2 группы, которые проводили турниры за 1-8-е и 9-14-е места. На втором этапе клубы играли в 2 круга (дома и в гостях). В итоге учитывались результаты матчей первого круга. Команды, занявшие 13-14-е места, выбыли в I лигу, а занявшие 11-12-е места, провели по 2 переходных матча с двумя сильнейшими командами I лиги.

Чемпион получил право стартовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Участники

География соревнования

Первый круг

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам 

После первого круга команда «Лиетувос Макаби» поменяла название на «АЛК Нерис», а команда «Электронас» — на «Таурас-Каршува».

Список победителей чемпионата 
Игроки: Кястутис Александравичюс, Витаутас Апанавичюс, Аудрюс Банявичюс, Дарюс Буткус, Видмантас Девейкис, Альбертас Климавичюс, Дайнюс Лукшис, Аудрюс Марцинкявичюс, Арвидас Миколайтис, Линас Нюрка, Раймондас Петрукайтис, Арвидас Скрупскис, Далюс Сталелюнас, Ирмантас Стумбрис, Вайдотас Шлякис, Андрюс Шталюнас, Ромас Чижас, Гедрюс Юзеленас.

Ст. тренер: Виргиниюс Любшис

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Литве в 1992 году
1993 год в Литве
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993